Кейв — английская фамилия.

Известные носители 
 Кейв, Джесси (род. 1987) — британская актриса. 
 Кейв, Ник — австралийский рок-музыкант, поэт, писатель, автор музыки к фильмам, сценарист;
 Кейв, Хью Барнетт — английский писатель;
 Кейв, Эдуард — английский издатель, редактор и владелец типографии.